Le championnat de Belgique de football 2000-2001 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

La lutte pour le titre est rapidement circonscrite à un duel entre les champions en titre du Sporting Anderlecht et leurs dauphins du Club Bruges KV. Lors de l'avant-dernière journée du championnat, les « Mauves » bruxellois s'assurent d'un second titre de rang, les brugeois devant à nouveau se contenter de la deuxième place, à cinq points des vainqueurs. Le podium est complété par le troisième « grand club traditionnel », le Standard de Liège, qui termine néanmoins avec 23 points de retard sur Anderlecht.

En bas de classement, le KV Malines, promu la saison passée, démarre mal le championnat et se retrouve rapidement distancé. L'autre place de relégable semble longtemps dévolue à la R. AA Louviéroise, de retour parmi l'élite après 22 ans. Le club hennuyer parvient à remonter la pente après la trêve hivernale, menaçant deux autres clubs en difficulté, l'Eendracht Alost et le KRC Harelbeke, qui a perdu son entraîneur à succès, Henk Houwaart, parti à La Gantoise. Finalement, ce sont les flandriens qui terminent à l'avant-dernière place, un point derrière Alost et deux derrière La Louvière. Le club tombera en faillite un an plus tard et cessera ses activités.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Tomasz Radzinski (R. SC Anderlecht) avec 23 goals. Il est le  étranger différent, le premier canadien, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 26 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlecht ()
 Première équipe à remporter 26 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le K. RC Harelbeke et le KV Mechelen terminent aux deux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le K. FC Lommelse SK, champion de deuxième division, et le Racing White Daring de Molenbeek, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1
Championnat de Belgique en 2000
Championnat de Belgique en 2001